Dahlberg är ett vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Dahlberg 9 352
 Dalberg 452

Tillsammans med 1 person som stavar namnet på annat sätt blir detta 9 805 personer, vilket ger namnet plats nummer 82 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Med stavningen Dahlbergh har namnet burits av en utslocknad svensk grevlig ätt, vars ende manlige medlem som nådde vuxen ålder var landshövdingen och generalguvernören Erik Dahlbergh (1625–1703).

Personer med efternamnet Dahlberg eller varianter av detta namn

A
 Alexander Magnus Dahlberg (1685–1772), militär
 Anna Dahlberg (född 1969), journalist och ledarskribent
 Anna Carlsson-Dahlberg (född 1983) fotbollsspelare
 Anton Dahlberg
 Axel Dahlberg (1882–1963), fastighetsdirektör

C
 Carl Conrad Dahlberg
 Carl Gustaf Dahlberg (1910–1992), militär
 Charlotte Amalia Dahlberg

B
 Benkt Dahlberg (1920–2010), militär och företagsledare
 Birger Dahlberg (1902–1978) arkitekt och politiker
 Björn Dahlberg (1949–1998), matematiker

E
 Edward Dahlberg (1900–1977), amerikansk författare
 Ellen Dahlberg (1921–2019), fotograf
 Elsie Dahlberg-Sundborg (1916–2005), tecknare och skulptör
 Emmerich Joseph von Dalberg (1773–1833), badensisk hertig och politiker i fransk tjänst
 Erik Dalberg, flera personer
 Erik Dahlbergh (1625–1703), greve, militär, arkitekt, ämbetsman
 Erik Dahlberg (regissör) (1880–1950), biografföreståndare, filmpionjär
 Erik Dalberg (politiker) (1869–1945), bankkontrollör, ombudsman och politiker
 Erik Dahlberg (arkitekt) (1909–1995)

F
 Folke Dahlberg (1912–1966), författare och konstnär
 Fredrik Dahlberg (1857–1932), arkitekt

G
 Gabriel Dahlberg
 Gunnar Dahlberg (1893–1956), läkare och rasbiolog
 Gustaf Dahlberg (1875–1963), järnvägsbyggare

H
 Hans Dahlberg (1930–2019), skådespelare
 Hans Dahlberg (regissör) (född 1942), regissör, producent, manusförfattare
 Herman Dahlberg (1860–1926), jurist

I
 Ingrid Dahlberg (född 1941), journalist, dramatiker, f.d. dramatenchef och landshövding
 Ivar Dahlberg (1890–1959), journalist och folkbildare

J
 Jenny Dahlberg (född 1975), författare och journalist
 Joel Dahlberg (född 1962), ekonomijournalist och författare
 Johan Dahlberg (född 1843), bruksägare och politiker
 John Dahlberg (1862–1933), svensk präst och teolog
 John Dalberg-Acton, 1:e baron Acton (1834–1902), engelsk historiker och politiker
 Jonas Dahlberg (född 1970), konstnär

K
 Kajsa Dahlberg (född 1973), konstnär
 Karl Theodor von Dalberg (1744–1817), friherre, katolsk ärkebiskop
 Kerstin Dahlberg, countrysångare
 Kjell-Henry Dahlberg (1948–2012), konstnär
 Knut Dahlberg (1877–1949), jurist, finansman och politiker

L
 Lars Dahlberg, politiker
 Lasse Dahlberg (född 1944), kompositör
 Ludwig Dahlberg (född 1978), musiker

M
 Magnus Dahlberg (född 1971), kompositör
 Mats William "Dalton" Dahlberg (född 1957), trumslagare
 Mauritz Dahlberg (1892–1964), arkitekt
 Mikael Dahlberg (född 1985), fotbollsspelare

N
 Nicklas Dahlberg (född 1985), ishockeymålvakt
 Nils Dalberg (1736–1820), läkare
 Nils Dahlberg (1894–1979), präst

O
 Olle Dahlberg (1928–1997), skridskoåkare
 Olof Dahlberg (född 1942), journalist
 Ove Dahlberg (1931–1997), ishockeyspelare

P
 Per Dahlberg (född 1962), TV-producent och programledare
 Per Oscar Gustav Dahlberg
 Peter Dahlberg, flera personer
 Peter Dahlberg (entreprenör)
 Peter Dahlberg (fotbollsspelare)
 Pontus Dahlberg

R
 Ragnar Dahlberg (född 1943), TV-producent och programledare
 Richard Lyon-Dalberg-Acton (1870–1924), brittisk diplomat
 Rolf Dahlberg (1934–2004), yrkesvalslärare och politiker

S
 Sandra Dahlberg (född 1979), sångerska, dokusåpadeltagare
 Stefan Dahlberg (statsvetare)
 Sven Dahlberg (1903–1994), ingenjör och direktör
 Sven-Eric Dahlberg (född 1944), pianist och ackompanjatör
 Stefan Dahlberg (född 1955), opera- och konsertsångare

T
 Theresa Traore Dahlberg
 Thure Dahlberg (1914–1994), ombudsman och politiker
 Torsten Dahlberg (1906–1996), professor i tyska
 Tove Dahlberg (född 1973), opera- och konsertsångare
 Ture Ivar Dahlberg (1928–1987), trubadur och textförfattare

V
 Wolfgang von Dalberg (1750–1806), tysk friherre och teaterledare

Källor

Svenska efternamn